

Сарису — річка у АР Крим, ліва притока Біюк-Карасу

Сарису — річка у Карагандинській та Кизилординській областях
 Сарису — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Сарису — село, Сариагаський район, Туркестанська область